Nikola Mektić e Alexander Peya erano i detentori del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Jürgen Melzer e Franko Škugor hanno battuto Matwé Middelkoop e Frederik Nielsen con il punteggio di 6-3, 7-65.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  John Peers (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Dominic Inglot (quarti di finale)

  Tim Pütz /  Michael Venus (primo turno, ritirati)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (quarti di finale)

Wildcard 

  Amine Ahouda /  Adam Moundir (primo turno)

  Anas Fattar /  Lamine Ouahab (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2019